Practice What You Preach () — третий студийный альбом американской трэш-метал-группы Testament, выпущенный в 1989 году. Альбом достиг 77 строчки в хит-параде США.

На Practice What You Preach представлена более серьёзная лирика, чем на двух предыдущих — в частности, проблемы общества, политики, свобода выбора, ложь, предательство. Заглавная песня альбома Practice What You Preach стала хитом, а одноимённый видеоклип неоднократно транслировался на MTV (также как и «The Ballad»). Несмотря на сложность композиций, альбом был записан вживую в Беркли (Калифорния), а не в студии, как обычно. К июню 1992 года альбом был продан тиражом в 450 000 копий в США, хотя и не был сертифицирован золотым даже к 2019 году. Согласно setlist.fm, заглавная песня игралась на концертах больше 700 раз. Только «Confusion Fusion», инструментальная композиция, ни разу не игралась вживую.

Отзывы на Practice What You Preach были в целом благоприятными. Алекс Хендерсон из Allmusic наградил альбом тремя звездами из пяти, и в рецензии он утверждает, что в Testament «больше внимания уделяет таким предметам, как свобода выбора, политическая коррупция, лицемерие и последствия жадности и алчности» и что их «музыкальный подход почти тот же самый — под руководством металлического продюсера Алекса Периэласа». Practice What You Preach вошел в американские чарты через месяц после релиза и достиг 77 позиции, оставаясь в чартах 12 недель.

Testament гастролировали в поддержку альбома менее года. Они отправились в одномесячный тур по США в октябре 1989 года с Annihilator и Wrathchild America (которые только что выпустили свои дебютные альбомы), и сыграли два шоу в Калифорнии с Nuclear Assault и Voivod в декабре. Второй этап тура начался в январе 1990 года, когда Testament выступали в поддержку Mortal Sin в Германии и в Великобритании с Xentrix. После своего первого визита в Японию в феврале Testament приступили к двухмесячному туру в США с Savatage, в котором участвовали в качестве поддержки Nuclear Assault, Dead Horse и Dark Angel. Тур закончился в мае 1990 года, после чего группа приступила к записи своего следующего альбома Souls of Black.

Список композиций

Участники записи 
 Чак Билли — вокал
 Алекс Сколник — соло- и ритм-гитара
 Эрик Питерсон — ритм- и соло-гитара
 Грег Кристиан — бас-гитара
 Луи Клементе — ударные

Дополнительные участники
 Марк Уолтерс — бэк-вокал
 Богдан Яблонски — бэк-вокал
 Вилли Ланг — бэк-вокал
 Эллиот Кан — бэк-вокал
 Уильям Бенсон — обложка

Позиции в чартах

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Альбомы Testament
Альбомы Megaforce Records
Альбомы Atlantic Records